Флаг Я́льчикского района — официальный символ муниципального образования Яльчикский район Чувашской Республики Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3513.

Флаг составлен на основании герба Яльчикского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого скачущая к древку дева-всадница белого цвета в свободных развевающихся одеждах, простёршая обе руки вверх (правую к древку, левую от древка) и поддерживающая над головой подобный арке венок из двух головок хлебных колосьев жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Основной фигурой флага является всадница, скачущая на коне, держащая в руках колосья.

В чувашском народном творчестве существует немало легенд о девах-воительницах, подтверждающих, что горячая кровь амазонок всегда текла в жилах чувашских женщин.

Образ женщины с колосьями является также символом земледелия и плодородия.

Самое благородное животное, встречаемое в геральдике — это конь, один из древнейших символов развития, движения вперёд, трудолюбия. Ему принадлежит особое место, объясняющееся его ролью в хозяйстве.

Таким образом, фигуры флага указывают на то, что территория Яльчикского района была заселена ещё в глубокой древности и основным занятием жителей было и остаётся земледелие.

См. также

Примечания